Точилени има више значења:

 Точилени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Точилени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији